Meresanch ist der Name mehrerer altägyptischer Königinnen und Prinzessinnen:

 Meresanch I., Gemahlin von Huni(?), Mutter von Snofru
 Meresanch II., Tochter von Cheops
 Meresanch III., Gemahlin von Chephren
 Meresanch IV., Gemahlin von Menkauhor oder Djedkare